Коржевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Коржевское сельское поселение — входит в Славянский район.

Ульяновская область 
 Коржевское сельское поселение — входит в Инзенский район.